Husbands signifie, en anglais le pluriel de « mari » ;

Titre 

 Husbands est un film américain réalisé par John Cassavetes, sorti en 1970 aux États-Unis.

Patronyme 

 Clifford Husbands (1926-2017), gouverneur général de la Barbade.
Patronyme anglais